

Codici 
 YVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Ronge (Saskatchewan) (Canada)

Videogiochi 
 YVC – abbreviazione del gioco manageriale Yahoo! Virtual Coach